Branson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl C. Branson
 Edwin B. Branson